John Dalton peut désigner :
 John Dalton (1766-1844), un chimiste et physicien britannique ;
 John Dalton (~1821-1869), un prélat de l'Église catholique ;
 John Dalton (1943-), un bassiste britannique, connu comme membre des Kinks de 1969 à 1976.